John Cage (1912-1992), Amerikaans componist
Nicolas Cage (1964), Amerikaans acteur
Johnny Cage, een personage uit de Mortal Kombat-serie
Cage (band), een metalband
Cage (1989), een film van Lang Elliott met Lou Ferrigno en Reb Brown
Cage (Kroatië), een plaats

Zie ook
La Cage (doorverwijspagina)